

Населені пункти та їхні частини
 Скотники — село в гміні Завоня Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Скотники — село в гміні Крушвиця Іновроцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Скотники — село в гміні Унеюв Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Скотники — село в гміні Озоркув Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Скотники — село в гміні Зґеж Зґерського повіту Лодзинського воєводства
 Скотники — село в гміні Александрув Пйотрковського повіту Лодзинського воєводства
 Скотники — село в гміні Самбожець Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Скотники — село в гміні Мілослав Вжесінського повіту Великопольського воєводства
 Скотники — частина міста Краків в Малопольському воєводстві
 Скотники — частина міста Порохник у Ярославському повіті Підкарпатського воєводства
 Скотники — осада в гміні Тересін Сохачевського повіту Мазовецького воєводства
 Скотники — осада в гміні Щецинек Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства
 Скотники — осада в гміні Каліш-Поморський Дравського повіту Західнопоморського воєводства
 Скотники — осада в гміні Бане Грифінського повіту Західнопоморського воєводства

Примітки